Ива́н Кири́ллович Вистя́к (1862 — после 1917) — член IV Государственной Думы от Подольской губернии, крестьянин.

Биография 
Православный, крестьянин местечка Печоры Печорской волости Брацлавского уезда.

Окончил Печорское одноклассное народное училище. Занимался земледелием (10 десятин надельной земли). В 1897—1906 годах состоял церковным старостой в Печорах. С 1906 года служил волостным старшиной, был членом волостного банка. Состоял членом Бранцлавской уездной земской управы и уездной землеустроительной комиссии. Был женат, имел шестерых детей.

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Подольской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — среди сторонников П. Н. Балашова. Состоял членом комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по судебным реформам, по народному образованию, финансовой, продовольственной, о мерах к прекращению ненормального вздорожания предметов первой необходимости.

После Февральской революции выполнял поручения Временного комитета Государственной думы.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены фракции националистов и умеренно-правых